Gemüseschlacht ist der informelle Name verschiedener ritueller Stadtteilkämpfe:

 Gemüseschlacht (Berlin) zwischen Friedrichshain und Kreuzberg
 Gemüseschlacht (Hannover) zwischen Nordstadt und Linden